Elisabeth Hals (violist), Noorse violiste van Boheemse afkomst
Elisabeth Hals (pianist), haar dochter ook bekend als Elisabeth Hals Andersen